Саукке — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саукке, Борис Андреевич (1891—1969) — советский авиаконструктор, работавший в ОКБ Туполева.
 Саукке, Максимилиан Борисович (род. 1919) — советский историк авиации.

Примечания